Shoftim, Shof'tim, Shofetim, Choftim, Chof'tim ou Chofetim (hébreu שופטים), peut indiquer:

le pluriel de Shofet, juge, dont dérive le suffète
le Sefer Shoftim (ספר שופטים), nom hébraïque du Livre des Juges
Shoftim (parasha) (פרשת שופטים), la  section hebdomadaire du cycle annuel de lecture de la Torah, et la cinquième de Devarim
le  du Mishneh Torah de Moïse Maïmonide